Адольф Шенк () (1803—1878) — німецький ентомолог.
 Берт Шенк () (1970) — німецький професійний боксер, чемпіон світу за версією WBO, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Джозеф Майкл Шенк () (1878—1961) — американський кінопродюсер.